Chaillot bezeichnet:

 Colline de Chaillot, ein Hügel in Paris
 Quartier de Chaillot, das 64. Quartier von Paris, benannt nach dem gleichnamigen Hügel
 Palais de Chaillot am Hang des gleichnamigen Hügels
 La Folle de Chaillot, ein Theaterstück von Jean Giraudoux
 Chaillot ou la coexistence, ein Werk des Schriftstellers Francis Walder

Chaillot ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Chaillot (1914–1998), französischer Bahnradsportler